Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier II, se dispute à Montréal du 15 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Canada
Sport au Canada en 1988
Tennis en août 1988